Een ordestichter of ordestichtster is in de Rooms-Katholieke Kerk een persoon die een kloosterorde heeft gesticht.

Bekende voorbeelden zijn:
 Benedictus van Nursia (de Benedictijnen)
 Franciscus van Assisi (de Franciscanen)
 Ignatius van Loyola (de Jezuïeten)

Gemeenschap van religieuzen in de Rooms-Katholieke Kerk